Типаза:

 Типаза — город в Алжире, расположенный на побережье Средиземного моря.
 Типаза — вилайет в северной части Алжира.